Yacoob ist der Familienname folgender Personen:

 Zak Yacoob (* 1948), südafrikanischer Jurist und Verfassungsrichter
 Zakeria Yacoob (* 1948), südafrikanischer Jurist, Richter (1998–2013) am Verfassungsgericht der Republik Südafrika

Siehe auch:
 Jacob